Apiorhynchostoma — рід грибів родини Clypeosphaeriaceae. Назва вперше опублікована 1923 року.

Класифікація 
До роду Apiorhynchostoma відносять 8 видів:
 Apiorhynchostoma altipetum
 Apiorhynchostoma apiculata
 Apiorhynchostoma apiculata
 Apiorhynchostoma curreyi
 Apiorhynchostoma occulta
 Apiorhynchostoma occulta
 Apiorhynchostoma trabicola
 Apiorhynchostoma tumulatum

Примітки

Джерела 
 Petrak, F. 1923. Mykologische Notizen. VI. Annales Mycologici. 21(3-4):182-335 - P.185

Роди грибів
Сордаріоміцети